Gasoducte Bakú–Tbilisi–Erzurum, gasoducte que va de l'Azerbaidjan a Turquia passant per Geòrgia
 Equació de Boltzmann (del seu nom en anglès Boltzmann Transport Equation), equació de la mecànica estadística que descriu el comportament d'un sistema físic fora de l'equilibri termodinàmic